Aristòclides (en llatí Aristoclides, en grec antic Άριστοκλίδες) va ser un pintor grec que menciona Plini el Vell a la Naturalis Historia.

Plini diu d'Aristòclides que mereix ser considerat com un dels millors mestres en l'art de la pintura. Va pintar el temple d'Apol·lo a Delfos.

Referències 

Pintors de l'antiga Grècia